Эскадренные миноносцы типа 1934А — тип эскадренных миноносцев, состоявший на вооружении кригсмарине во второй половине 1930-х — первой половине 1940-х годов.

Всего было построено 12 кораблей этого типа. При закладке корабли получили традиционные для германского флота обозначения (Z от немецкого «Zerstorer» — эсминец), но уже в ходе строительства им были присвоены имена в честь морских командиров времён Первой мировой войны. За пределами Германии эсминцы типов 1934 и 1934А известны по названию головного корабля как корабли типа «Леберехт Маасс». В официальных документах немецкого флота для них применялись только именные названия.

Конструкция

Архитектурный облик 
Корпуса эсминцев — без седловатости, с большим удлинением: отношение длины к ширине составляло более 10,5. Примерно 40 % длины корпуса занимал полубак. Толщина бортовой обшивки составляла 6—11 мм, а палубной 13 мм, что позволяло ей противостоять пулеметному обстрелу с воздуха. На эсминцах применялась поперечная система
набора корпуса. Форштевень был почти вертикальным, наверху слегка скругленным, корма — транцевая, закругленная, с характерные для немецких кораблей тоннельным образованием в подводной части.

Энергетическая установка

Главная энергетическая установка 
Главная энергетическая установка включала в себя шесть трехколлекторных
котлов с горизонтальными пароперегревателями и подогревателями воздуха, но без экономайзеров в трех котельных отделениях, и шесть паровых турбин. Три турбины (высокого, среднего и низкого давления) и общий редуктор составляли турбозубчатый агрегат. Такая компоновка вызвала необходимость паразитных шестерён для ТВД и ТСД, что увеличило габариты и вес энергетической установки.

Котлы имели очень высокое по тем временам рабочее давление пара — (110 атм., температура — 510 °C.) и были крайне сложны в эксплуатации.

Электропитание 
Электричество вырабатывали два турбогенератора марки AEG мощностью по 200 кВт. Были так же два дизель-генератора по 60 кВт и один — 30 кВт. Напряжение сети 220 V.

Дальность плавания и скорость хода 
Проектная мощность составляла 70 000 л. с. при частоте вращения 475 об/мин, что должно было обеспечить скорость хода (при нормальной нагрузке) в 38 узлов (реальная скорость в боевой обстановке была порядка 36,5 узлов).

Запас топлива хранился в топливных танках, вмещавших 670—770 тонн мазута, что должно было обеспечить дальность плавания 4400 миль 19-узловым ходом. Фактические показатели дальности плавания составили 35—45 % от проектных
(расхода топлива на полном ходу превышал расчётный на 3,3 %, на экономическом — более чем на 46 %).

Гребные винты имели диаметр 3,25 м .

Мореходность 
Высота надводного борта по форштевню не превышала 5 м, что вместе с небольшим развалом носовых
шпангоутов и неудачной формой якорных клюзов приводило к большому брызгообразованию и заливаемости.

Вооружение 
Главный калибр эсминцев типов «Маас» и «Рёдер» состоял из пяти 127-мм орудий SK С/34. Реальный калибр орудия С/34 составлял 128 мм, длина ствола — 45 калибров. Оно имело лейнированный ствол с вертикальным скользящим затвором, гидравлический откатный механизм и два пружинных накатника. Дальность стрельбы 28 кг снарядом достигала 94 кбт(17 400 м). Живучесть ствола 1950 выстрелов.

Зенитное вооружение 
20-мм автоматами С/30 2 cm (морской вариант 2 cm FlaK 30) в годы войны вооружались практически все корабли Кригсмарине. По своим характеристикам автомат превосходил все образцы лёгкого зенитного вооружения, имевшиеся к началу войны у союзников. По сравнению со знаменитым «Эрликоном», немецкий автомат обладал большей массой снаряда, дальностью стрельбы и досягаемостью по высоте, но уступал в скорострельности. Последняя на практике ограничивалась 120 выстрелами в минуту из-за неудачной конструкции затвора и ёмкости магазина (20 патронов), что заставляло делать частые паузы в стрельбе для перезарядки. Феноменальной была живучесть ствола, достигавшая 20 тыс. выстрелов!
Впоследствии была разработана улучшенная модель С/38 (морской вариант 2 cm FlaK 38), магазин которой вмещал 40 патронов, а практическую скорострельность удалось довести до 220 выстр./мин (практическая скорострельность Эрликон-SS (1942 год) составляла 250—320 выстр./мин).

Торпедное вооружение 
Торпедное вооружение включало в себя два 533-мм четырёхтрубных торпедных аппарата которые приводились в
действие вручную или дистанционно с мостика при помощи силового привода с гидравлическим двигателем. Торпеды G7a состоявшие на вооружении с 1938 года имели максимальную дальность 8000 м ходом 40 узлов. Боеголовка содержала 280 кг ТГА (тротил, гексоген, алюминий) или гексанита. Торпеда могла снабжаться контактным или магнитным взрывателем, однако в начале войны оба работали крайне ненадежно.

Список эсминцев типа

Ссылки

Литература 

 
 Патянин С. В., Корабли Второй мировой войны. ВМС Германии. Часть 1. М.: Моделист-Конструктор, 2005

Эскадренные миноносцы типа 1934А